Милутин Обрадовић може да се односи на:
 Милутин Обрадовић (математичар), математичар из Србије
 Милутин Обрадовић (сликар), сликар из Црне Горе